Sleutel kan betrekking hebben op:

sleutel (slot), een handgereedschap om een slot te openen
sleutel (gereedschap), gereedschap gebruikt om bouten met een zeskantige kop of moeren vast en los te draaien
sleutel (muziek), een onderdeel van de muzieknotatie
sleutel (cryptografie), gegevens nodig om een bericht te versleutelen, of een versleuteld bericht te ontcijferen
Sleutel of index (database), een speciaal veld in een database
Een sleutel om organismen op naam te brengen, zie determinatie